A legidősebb emberek listája a 100 évet megért ismert embereket tartalmazza. A még életben lévők félkövéren vannak feltüntetve.

A lista

Jegyzetek

Fordítás
 
 

Személyek listái